Simancas puede referirse a:

Lugares 
 La localidad de Simancas (Valladolid).
 Castillo de Simancas, en la localidad anterior.
 Simancas, un barrio administrativo en el distrito de San Blas, en Madrid (España).
 Cuartel de Simancas, en Gijón, defendido por el coronel Pinilla del 21 de julio al 21 de agosto de 1936.
 Archivo General de Simancas, archivo general de la Corona de Castilla.
 Instituto de Historia Simancas, institución de la Universidad de Valladolid.
 Estación de Simancas, estación del Metro de Madrid.

Acontecimientos 
 La Batalla de Simancas (939).

Personajes 
 Diego de Simancas, obispo español;
 Jean Carlo Simancas, actor venezolano;
 Rafael Simancas, político socialista español;

 Julián Martínez-Simancas Ximénez, militar español;
 Rafael Martínez-Simancas, periodista español.